Colonia Revolución kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Revolución, Chihuahua, Delicias, 
 Colonia Revolución, Michoacán de Ocampo, Erongarícuaro, 

Robotskapade Mexikoförgreningar